Кубок России по хоккею с мячом 2006 — 15-й турнир Федерации хоккея с мячом России, прошедший с 10 августа по 7 ноября 2006 года.

Регламент 
Соревнования проводятся в 3 этапа.
 I этап. Допускаются 22 команды, которые распределены на две группы: по 11 команд в каждой из групп. Группа — 1 и группа — 2 играют в г. Москва, ДС в Крылатском. Команды, занявшие в своих группах 1-8 места, допускаются к участию во II этапе.
 II этап. Допускается 16 команд разделённые на 4 группы, игры проходят по круговой системе в один круг, в городах — Москва (группы — 1 и 2), Красноярск (группа — 3) и Иркутск (группа — 4). Команды, занявшие в своих группах 1-2 места, допускаются к участию в финальном турнире.
 III этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Москва с 5 по 7 ноября 2006 года.

Заявленные команды 
 АМНГР (Мурманск)
 Байкал-Энергия (Иркутск)
 Водник (Архангельск)
 Волга (Ульяновск)
 Динамо М (Москва)
 Енисей (Красноярск)
 Зоркий (Красногорск)
 Кузбасс (Кемерово)
 Лесохимик (Усть-Илимск)
 Локомотив (Оренбург)
 Маяк (Краснотурьинск)
 Металлург (Братск)
 Ракета (Казань)
 Родина (Киров)
 Саяны (Абакан)
 Сибсельмаш (Новосибирск)
 СКА-Нефтяник (Хабаровск)
 СКА-Забайкалец-Энергия (Чита)
 СКА-Свердловск (Екатеринбург)
 Старт (Нижний Новгород)
 Строитель (Сыктывкар)
 Уральский Трубник (Первоуральск)

1-й этап. 1 группа. 13 августа — 13 сентября 2006 год г. Москва. СК Крылатское 
 13 августа 2006 год
1.Енисей — СКА-Нефтяник 3:2 (1:1).

2.Зоркий — Строитель 14:2 (6:1). Ю.Логинов-3 мяча, С.Лаакконен-3 мяча — .
 15 августа 2006 год
3.Строитель — Металлург 2:8 (1:3).

4.СКА-Нефтяник — Зоркий 1:6 (0:1).
 16 августа 2006 год
5.Енисей — Зоркий 6:10 (0:3). — С.Лаакконен-3 мяча, Д.Андерссон-3 мяча.
 17 августа 2006 год
6.Металлург — Енисей 2:7 (2:2). — Д.Завидовский-3 мяча.

7.СКА-Нефтяник — Строитель 11:5 (4:3). Е.Швецов-3 мяча — С.Алексейкин-3 мяча.
 18 августа 2006 год
8.Металлург — СКА-Нефтяник 4:6 (3:2).
 19 августа 2006
9.Строитель — Енисей 2:8 (1:3).
	
10.Зоркий — Металлург 13:1 (6:0). Д.Андерссон-3 мяча, С.Почкунов-3 мяча — . 
 22 августа 2006 год
11.Уральский трубник — Лесохимик 11:2 (5:0). Д.Карлссон-4 мяча — .

12.Водник — Волга 6:5 (4:4).

13.Динамо М — Старт 23:2 (10:2). М.Мюрен-6 мячей, А.Гладышев-3 мяча, М.Пахомов-3 мяча — .
 23 августа 2006 год
14.Водник — Уральский трубник 7:5 (3:0).

15.Старт — Волга 3:6 (2:2).

16.Лесохимик — Динамо М 0:19 (0:8). — С.Ломанов-6 мячей, С.Обухов-4 мяча.
 24 августа 2006 год
17.Уральский трубник — Старт 14:0 (5:0). Д.Карлссон-5 мячей, П.Чучалин-3 мяча — .

18.Лесохимик — Водник 4:12 (2:9). С.Таранов-3 мяча — К.Петровский-4 мяча, Ю.Радюшин-3 мяча.

19.Волга — Динамо М 2:17 (1:8). — Ю.Погребной-4 мячяа.
 26 августа 2006 год
20.Старт — Лесохимик 3:5 (2:2).

21.Волга — Уральский трубник 3:4 (1:2).

22.Динамо М — Водник 16:3 (8:1). С.Обухов-3 мяча, Р.Шамсутов-3 мяча — .
 27 августа 2006 год
23.Динамо М — Уральский трубник 14:2 (8:0). Е.Иванушкин-3 мяча, С.Обухов-3 мяча, С.Ломанов-3 мяча — .
 28 августа 2006 год
24.Старт — Водник 0:8 (0:2). — К.Петровский-5 мячей.

25.Лесохимик — Волга 4:7 (4:2). — А.Кабанов-3 мяча.
 6 сентября 2006 год
26.СКА-Нефтяник — Старт 9:5 (3:3).

27.Уральский трубник — Металлург 8:3 (4:1). Д.Карлссон-3 мяча — .

28.Зоркий — Лесохимик 12:0 (6:0). Д.Андерссон-3 мяча — .

29.Строитель — Динамо М 2:17 (2:8). — В.Чернышёв-4 мяча, И.Максимов-3 мяча, С.Обухов-3 мяча.
 7 сентября 2006 год
30.Енисей — Водник 6:2 (4:0).

31.Волга — Строитель 11:3 (7:2). В.Люлюмов-3 мяча — .

32.Зоркий — Уральский трубник 9:2 (3:0).

33.СКА-Нефтяник — Динамо М 2:9 (2:3).
 8 сентября 2006 год
34.Металлург — Старт 6:1 (2:0). А.Хлюпин-3 мяча — .

35.Водник — Строитель 9:2 (4:2). К.Петровский-4 мяча — .

36.Волга — Енисей 1:10 (1:7). — А.Садовский-3 мяча.
 9 сентября 2006 год
37.Лесохимик — СКА-Нефтяник 2:6 (0:2). — С.Исмагилов-3 мяча.

38.Волга — Металлург 5:1 (2:1).

39.Уральский трубник — Енисей 3:2 (2:1).

40.Динамо М — Зоркий 5:6 (2:3).
 10 сентября 2006 год
41.Лесохимик — Строитель 11:0 (8:0). С.Таранов-5 мячей — .

42.Водник — СКА-Нефтяник 5:6 (0:5). — А.Суздалев-3 мяча.

43.Старт — Зоркий 5:8 (4:5).
 11 сентября 2006 год
44.Уральский трубник — СКА-Нефтяник 11:1 (5:0). Д.Варлачёв-3 мяча — .

45.Металлург — Водник 2:3 (1:2).

46.Строитель — Старт 4:9 (2:6). — С.Клюшанов-3 мяча.

47.Енисей — Динамо М 8:12 (1:6). — С.Обухов-3 мяча.
 12 сентября 2006 год
48.Строитель — Уральский трубник 1:12 (0:6). — Д.Карлссон-3 мяча, П.Чучалин-3 мяча.

49.Енисей — Лесохимик 7:3 (3:2).

50.Зоркий — Волга 13:1 (4:0). Д.Моссберг-5 мячей, С.Почкунов-3 мяча — .

51.Динамо М — Металлург 10:5 (3:1). С.Обухов-3 мяча — .
 13 сентября 2006 год
52.Старт — Енисей 3:14 (1:7). — А.Садовский-4 мяча, А.Бондаренко-3 мяча.

53.Металлург — Лесохимик 5:2 (3:2).

54.СКА-Нефтяник — Волга 7:2 (3:2).

55.Водник — Зоркий 1:5 (0:1).

  
Итоговая таблица (I этап, 1 — группа)
 

Примечание: Родина опережает Байкал-Энергию, а СКА-Свердловск АМНГР по результатам личных встреч.

2-й этап. 1 группа. 14-17 октября 2006 год. Москва. СК Крылатское 
 14 октября 2006 год
1.Родина — Водник 5:4 (2:4).

2.Динамо М — Маяк 21:1 (14:0). С.Обухов-6 мячей, Е.Иванушкин-5 мячей, С.Ломанов-3 мяча — .
 15 октября 2006 год
3.Маяк — Родина 3:9 (1:3). — В.Бронников-3 мяча.

4.Водник — Динамо М 4:9 (2:4).
 17 октября 2006 год
5.Водник — Маяк 5:5 (2:3). — Е.Игошин-3 мяча.

6.Динамо М — Родина 9:5 (4:4). С.Обухов-4 мяча — .

Итоговая таблица (II этап, 1 — группа. Москва)

2-й этап. 2 группа. 15-17 октября 2006 год. Москва. СК Крылатское 
 15 октября 2006 год
1.Уральский трубник — Ракета 7:4 (5:1). Д.Карлссон-4 мяча — .

2.Зоркий — Волга 12:0 (9:0). С.Лаакконен-4 мяча — .
 16 октября 2006 год
3.Волга — Уральский трубник 4:5 (2:3).

4.Ракета — Зоркий 3:9 (3:5).
 17 октября 2007 год
5.Ракета — Волга 1:5 (0:3).

6.Зоркий — Уральский трубник 13:4 (8:1). Д.Моссберг-3 мяча, Д.Котков-3 мяча — .

Итоговая таблица (II этап, 2 — группа. Москва)

2-й этап. 3 группа. 14-17 октября 2006 год. Красноярск. Стадион Енисей 
 
 14 октября 2006 год
1.Кузбасс — СКА-Забайкалец-Энергия 10:0 (6:0). А.Мясоедов-3 мяча — .

2.Енисей — Сибсельмаш 4:4 (3:4).
 15 октября 2006 год
3.Сибсельмаш — Кузбасс 4:8 (1:5). — В.Стасенко-4 мяча.

4.СКА-Забайкалец-Энергия — Енисей 3:5 (2:2).
 17 октября 2006 год
5.Сибсельмаш — СКА-Забайкалец-Энергия 4:4 (2:1).

6.Енисей — Кузбасс 3:5 (3:3).

Итоговая таблица (II этап, 3 — группа. Красноярск)

2-й этап. 4 группа. 21-24 октября 2006 год. Иркутск. Стадион Рекорд 
 
 21 октября 2006 год
1.Байкал-Энергия — Саяны 7:3 (4:2). — Е.Ткачук-3 мяча.

2.СКА-Нефтяник — Металлург 3:1 (2:1).
 22 октября 2006 год
3.Металлург — Байкал-Энергия 1:6 (1:3). — А.Насонов-3 мяча.
 23 октября 2006 год
4.Саяны — СКА-Нефтяник 0:1 (0:1).
 24 октября 2006 год
5.Саяны — Металлург 5:1 (2:0).

6.Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник 9:3 (5:3). Н.Кадакин-4 мяча — .

Итоговая таблица (II этап, 4 — группа. Иркутск)

Плей-офф 

1/4 финала

Байкал-Энергия — Енисей 7:5 (3:2). Н.Кадакин-3 мяча — . 
Кузбасс — СКА-Нефтяник 6:4 (4:2). 
Зоркий — Уральский трубник 7:4 (3:2). — Д.Карлссон-4 мяча. 
Динамо М — Родина 11:2 (7:1). Е.Иванушкин-3 мяча — . 

1/2 финала

Зоркий — Кузбасс 8:5 (6:2). 
Байкал-Энергия — Динамо М 5:10 (2:5). — М.Чермных-3 мяча. 

ФИНАЛ

Зоркий — Динамо М 4:8 (0:8). — Р.Шамсутов-3 мяча.

Статистика игроков

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2006 Отчёты
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2006 Валовик
 Кубок России — 2006 — на сайте Сибсельмаш

2006
2006 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2006 году